Jour de la Constitution peut désigner :
 Jour de la Constitution, la fête nationale danoise ;
 Jour de la Constitution, une fête légale fédérale américaine ;
 Jour de la Constitution, la fête nationale norvégienne ;
 Jour de la Constitution, célébré en Inde le  ;
 Jour de la Constitution, célébré en Espagne le  ;
 Jour de la Constitution, commémoration de l'adoption de la constitution de Niue.

Voir aussi 
 Fête annuelle de la constitution